281e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 281e Infanteriedivisie (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid